Amerikai Egyesült Államok
 Rockingham (Észak-Karolina)
 Rockingham (Georgia)
 Rockingham (Missouri)
 Rockingham (New Jersey)
 Rockingham (Vermont)
 Rockingham megye (egyértelműsítő lap) 
 Rockingham Township (Iowa)
 Ausztrália
 Rockingham (Nyugat-Ausztrália)